Влади́мир Бори́сович Муто́вкин () — российский политический деятель, председатель Пензенской городской Думы с 23 декабря 2022 года.

Биография 
Владимир Мутовкин родился в городе Пенза 25 февраля 1960 года. 

Трудовую деятельность он начал на заводе ВЭМ, с 1987 года служил в ФСБ. 

В декабре 2011 года возглавил департамент ЖКХ городской администрации Пензы. В апреле 2016 года был уволен. Трижды избирался в Пензенскую городскую думу (в пятый, шестой и седьмой созывы). 

В седьмом созыве, в 2019 году, возглавил фракцию «Единой России» и сразу после этого был избран депутатами главой города. При этом выборы проходили на безальтернативной основе.

В связи с внесением поправок в Устав города Пензы, 23 декабря 2022 года избран председателем Пензенской городской Думы.

Награды 
 Орден «За военные заслуги»;
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»;
Медали «За отличие в военной службе» I, II и III степеней.

Примечания 

Главы Пензы
Родившиеся в Пензе
Родившиеся 26 февраля